Halbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Halbauer (Ellie; * 1997), US-amerikanische Tennisspielerin
 Rita Halbauer, deutsche Fußballspielerin
 Volker Halbauer (* 1955), deutscher Generalleutnant